Михаил Бреславский (; ок. 1460—1533), прозванный так по месту своего рождения городу Бреславлю (ныне Вроцлав) — польский математик, философ, филолог, астроном, астролог, теолог и преподаватель.

Биография 

Михаил Бреславский родился около 1460 года в семье богатых немецких бюргеров. В 1478 году поступил в Краковский (Ягеллонский) университет на факультет искусств, где он получил степень бакалавра (1481) и защитил кандидатскую диссертацию в 1488 году.

Он интересовался многими областями науки и позднее читал в Кракове лекции по астрологии, астрономии, математике, физике, и схоластической философии Аристотеля, а также преподавал логику, грамматику и риторику. Среди его слушателей был, в частности, Николай Коперник. В альма-матер он стал магистром и профессором богословия.

В 1528 году стал каноником, а затем деканом костела Святого Флориана.

Михаил Бреславский умер в преклонном возрасте 4 февраля 1533 года.

Бреславский опубликовал множество научных трудов, среди которых был первый в Польше печатный календарь озаглавленный «Judicium Cracoviense Magistri Michaelis de Vratislavia, congestum in præeclaro studio Cracoviensi ad annum 1494 cum trium eclipsium prognostico», который сообразно духу того времени, включал в себя предсказания о погоде, политических событиях, болезнях и прочем (Краков, 1493). Вторую подобную работу он издал двумя годами позже.

Избранная библиография 

 Iudicium Cracoviense, 1494, 2 wydania, (drukowane za granicą prognostyki astrologiczne na lata 1494 i 1495)
 Introductorium astronomiae Cracoviense elucidans Almanach, Kraków 1506, wyd. następne: Kraków 1507, Kraków 1513, Kraków 1517, (podręcznik podstawowych wiadomości, głównie z astrologii)
 Introductorium dyalectice quod congestum logicum appellatur, Kraków 1509, wyd. następne: Norymberga 1511, Norymberga 1513?, Kraków 1515, Strasburg 1515, (znacznie poszerzona przeróbka edycji pt. Congestum logicum…, Kraków 1504, nakł. J. Hallera; podręcznik logiki, oparty na dziełach Piotra Hiszpana poświęconych wykładowi logiki Arystotelesa)
 Expositio hymnorumque interpretatio pro iuniorum eruditione, Kraków 1516, drukarnia J. Haller, (zbiór psalmów, hymnów i kantyków kościelnych z wstępem krytyczno-literackim i komentarzami filologiczno-teologicznymi)
 Epithoma figurarum in libros physicorum et De anima Arystotelis, Kraków 1518, drukarnia J. Haller, (inne wydania)
 Epithoma conclusionum theologicalium: pro introductione in quator libros sententiarum magistri Petri Lombardi, Kraków 1521, drukarnia J. Haller, (podręcznikowa przeróbka dogmatyki P. Lombarda)
 Prosarum dilucidatio ac earundem interpretatio… pro studiorum eruditione, Kraków 1530, drukarnia F. Ungler, (zbiór pism kościelnych prozą rymowaną i nierymowaną, z komentarzami językowo-rzeczowymi)

Примечания

Литература 
 Bibliografia Literatury Polskiej — Nowy Korbut, t. 2 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964, s. 154—155

Выпускники Ягеллонского университета
Богословы по алфавиту
Богословы Польши
Богословы XV века
Богословы XVI века
Схоласты
Преподаватели Ягеллонского университета
Философы Польши
Философы XV века
Философы XVI века
Астрологи Польши
Астрологи XV века
Астрологи XVI века